Elisabethenflut steht für folgende Sturmfluten in den Niederlanden
 Elisabethenflut 1404
 Elisabethenflut 1421
 Elisabethenflut 1424